Municipio de Boomer puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Boomer (condado de Wilkes, Carolina del Norte), un municipio ubicado en el condado de Wilkes.
 Municipio de Boomer (condado de Pottawattamie, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Pottawattamie.